Navarro heißen die Orte:

 Navarro (Costa Rica), Gemeinde in der Provinz Cartago, Costa Rica
 Navarro (Argentinien)
 Navarro (Kolumbien)
 Navarro (Avilés), eine Parroquia in Asturien, im Norden Spaniens

in den Vereinigten Staaten:

 Navarro (Kalifornien)
 Navarro (Texas)
 Navarro Mills (Texas)
 Navarro County, Verwaltungseinheit in Texas

sowie

 das Partido Navarro in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 der Navarro Ridge, ein Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Navarro ist der Name einer französischen Fernsehserie
 Navarro (1989–2007)

Navarro ist ein Familienname,
 siehe Navarro (Familienname)

Siehe auch:

 Navajo